Foix (stad), stad en gemeente in Frankrijk
 het middeleeuwse graafschap Foix

Zie ook 
 Riu de Foix